Planinca je ime več naselij v Sloveniji:

 Planinca, Brezovica
 Planinca, Šentjur
Planinca je tudi najvišja vzpetina južnega hrbta Idrijskega hribovja z nadmorsko višino 1170 m.
Naselja v Sloveniji